Il doppio dell'ATP Challenger Trophy 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Karol Beck e Lukáš Rosol erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Colin Ebelthite e Jaroslav Pospíšil hanno battuto in finale Aljaksandr Bury e Andrej Vasilevskij 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Dustin Brown /  Ken Skupski (primo turno)
  Adam Feeney /  David Škoch (primo turno)

  Colin Ebelthite /  Jaroslav Pospíšil (campioni)
  Gero Kretschmer /  Björn Phau (semifinali)

Tabellone

Note 
 

ATP Challenger Trophy 2011